Данная таблица содержит список художников, чьи работы были  представлены на выставке «Бубновый валет» (1910), в выставках возникшего позднее одноименного общества художников (1912—1917) и близких с ним групп «Ослиный хвост» (1912) и «Мишень» (1913); для каждой персоны указано количество работ, экспонировавшихся на данной выставке.

Имена приведены в том написании, как они даны в каталогах выставок, исправлены только очевидные ошибки (например Adolf Erbslöh, а не Rudolf Erbsloh). Цифры отражают число работ данного художника, показанных на данной выставке. Знак вопроса означает, что это число неизвестно.
 БВ 1910 — выставка «Бубновый валет», прошедшая в декабре 1910 — январе 1911 года в Москве на Воздвиженке, в доме Экономического общества офицеров.
 ОХ 1912 — выставка картин группы художников «Ослиный хвост», прошедшая в 1912 году в Москве на улице Мясницкой в Училище живописи, ваяния и зодчества.
 БВ 1912 — выставка картин общества художников «Бубновый валет», открывшаяся 25 января 1912 года в доме Экономического общества офицеров в Москве.
 Также известно, что в апреле 1913 года Казимир Малевич привёз выставку под названием «Ослиный хвост» в Курск. Выставка прошла в здании 2-ой Курской женской гимназии на улице Московской. По-видимому, каталог выставки не был опубликован.
 МШ 1913 — выставка «Мишень», прошедшая с 24 марта по 7 апреля 1913 года в Москве в художественном салоне на Большой Дмитровке 11, дом Левиссон (ныне № 32).
 БВ МС13 — выставка картин общества «Бубновый валет», прошедшая с 7 февраля по 7 марта 1913 года в Москве в доме Левиссон.
 БВ СП13 — выставка картин «Бубновый валет», прошедшая с 3 по 28 апреля 1913 года в Санкт-Петербурге (Малая Конюшенная, дом 3, Концертный зал при Шведской церкви Святой Екатерины).
 БВ 1914 — выставка картин общества художников «Бубновый валет», прошедшая в 1914 году.
 БВ 1916 — выставка картин и скульптуры общества «Бубновый валет», прошедшая в 1916 году.
 БВ 1917 — выставка картин общества художников «Бубновый валет», прошедшая с 16 ноября по 4 декабря 1917 года в Москве в доме Левиссон.

Источники 
 Поспелов Г. Г. «Бубновый валет»: Примитив и городской фольклор в московской живописи 1910-х годов.
 Выставки советского изобразительного искусства : справочник : [в 5 томах]. – М.: Советский художник, 1965-1981. - Т. 1: 1917-1932 гг. – С. 8.
 
 Knave of diamonds - InCoRM

Примечания 

Авангард
Списки художников